МЛМ:
 Многоуровневый маркетинг () — концепция реализации товаров и услуг.
 Многофункциональный лабораторный модуль (сокр. МЛМ, ) — один модулей Международной космической станции.
«МЛМ» — название российского производителя полуфабрикатных котлет. Расшифровывается как «Мы любим мясо!».